Minhe ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Autonomen Kreis Minhe der Hui und Tu (民和回族土族自治县) des Regierungsbezirks Haidong im Osten der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Minhe (Haidong);
 die Großgemeinde Minhe (民和镇) im Kreis Jinxian der Provinz Jiangxi, siehe Minhe (Jinxian);
 die Gemeinde Minhe (民和乡) im Kreis Bin der Provinz Heilongjiang, siehe Minhe (Bin);
 die Gemeinde Minhe der Dong, Tujia und Miao (民和侗族土家族苗族乡) im Kreis Jiangkou der Provinz Guizhou, siehe Minhe (Jiangkou);
 das Dorf Minhe (民合村) der Großgemeinde Wuzhen in der Stadt Tongxiang der Provinz Zhejiang, siehe Minhe (Wuzhen).